Сельское поселение Опокское — сельское поселение на юго-западе Великоустюгского района Вологодской области. Административный центр — посёлок Полдарса. Крупнейшие реки: Сухона, Полдарса.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Опокского сельсовета входили 11 населённых пунктов.

В 2001 году была упразднена деревня Солотное.

Опокское сельское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В его состав вошёл Опокский сельсовет.

Законом Вологодской области от 4 июня 2014 года сельские поселения Опокское и Стреленское (состоявшее из 13 населённых пунктов) преобразованы путём объединения в сельское поселение Опокское с административным центром в посёлке Полдарса.

Население 
Население по данным переписи 2010 года — 1314 человек.

На 1 января 2012 года население Опокского сельского поселения оценивалось в 1264 человека. Население Стреленского сельского поселения, позже вошедшего в состав Опокского — 178 человек.

Экономика 
Основная сфера занятости населения — лесозаготовка.

Работают учреждения: Полдарская средняя общеобразовательная школа, две начальные школы, 2 детских сада, Полдарская участковая больница, Сухонский медпункт, два фельдшерско-акушерских пункта, Полдарский дом культуры, Сухонский дом культуры, Стреленский дом культуры, Кичугский клуб, библиотека, отделение связи, сберкасса, аптека, молельный дом, детский сад, автоматическая телефонная станция на 50 номеров.

На базе производственных помещений совхоза «Заря» создано предприятие по переработке леса. Действуют 2 крестьянских хозяйства.

В 2006 году проведена проводная и сотовая телефонная связь.

Природа 
Территория сельского поселения находится в водоохранной зоне и покрыта лесами и болотами. По территории поселения с юго-запада на северо-восток протекает река Сухона, в которую впадает её правый приток Стрельна. На берегах Стрельны расположены геологические заказники «Стрельна» (площадь 3750 га) и «Бобры», на берегу Сухоны — геологический заповедник «Исады».

На территории Опокского сельского поселения расположены геологическое обнажение Опоки — памятник природы, самый длинный на Сухоне порог с тем же названием и самоизливающаяся скважина, образующая фонтан высотой несколько метров.

Населённые пункты 
С 2020 года в состав сельского поселения входят 22 населённых пункта, в том числе 4 посёлка и 18 деревень, из них 6 нежилых.

Упразднённые населённые пункты:

Примечания 

Муниципальные образования Великоустюгского района
Сельские поселения Вологодской области